Дре́во Жи́зни () — коммерческая российская программа для работы с генеалогической информацией. Разработчик — Genery Software. Первая версия была выпущена в 2002 году. Работает в среде операционных систем Windows и macOS.

Описание 
Программа позволяет заносить, редактировать, хранить и визуализировать генеалогические данные. По внесённым данным может быть автоматически построено настраиваемое генеалогическое древо родственников любой персоны, причём как только прямых предков и потомков, так и всех кровных родственников персоны. Программа также позволяет хранить мультимедийные данные (документы) с привязкой к персоналиям. Поддерживается разделение и объединение баз данных, сортировка, фильтрация, получение статистики по введённым данным, печать генеалогического древа, создание родословной росписи и импорт/экспорт данных в формате GEDCOM.

Программа поддерживает русский, украинский, азербайджанский, армянский, башкирский, белорусский, грузинский, английский и другие языки.

Кроме самой программы на сайте разработчика доступна бесплатная утилита «Древо. Даты» для напоминания о датах, работающая с базой Древа Жизни.

Программа платная, незарегистрированная версия позволяет без ограничений работать с базой данных в 40 персон, а также просматривать и распечатывать данные из баз данных любого размера.

Версия 4 
С 2008 по 2015 год разрабатывалась 4-я версия программы, отличающаяся расширенными возможностями по работе с базой данных и построения генеалогических древ. По мере разработки выкладывались новые тестовые версии, содержавшие реализованную на данный момент функциональность, то есть имевшие ограниченные возможности. Тестирование производилось пользователями программы.

26 ноября 2010 года была выпущена первая бета-версия новой версии программы.

Основные отличия новой версии от рабочей:
 расширенные возможности работы с географическими объектами («местами»);
 более гибкая система настройки визуализации генеалогических деревьев;
 возможность построения дерева не только кровных, но и всех родственников.

Сравнение редакций 

Сайт производителя указывает на следующие различия в редакциях программы:

В расширенной редакции доступен ряд дополнительных функций, эти функции доступны для ознакомления в течение первых 15 дней использования бесплатной редакции.

Версия 5 
В 2016 году вышла версия 5. В ней появились новые вкладки-таблицы: источники, роды и заметки, поколения располагаются не только сверху вниз и снизу вверх, но и по горизонтали: предки могут располагаться слева или справа. При загрузке суперкомпактного стиля дерево располагается слева направо, это уменьшает ширину изображения дерева. Изменился движок базы данных, сейчас используется SQLlite, добавилось кэширование данных, благодаря чему возросла скорость работы программы.

Без приобретения лицензии в программе работают все функции, но нельзя ввести более 40 персон, а при импорте/открытии файла, содержащего более 40 персон, программа работает в режиме "Только чтение", то есть не позволяет редактировать данные, оставляя весь остальной функционал действующим.

Виды лицензий:

 Стандартная для Windows/Mac на один компьютер для некоммерческого использования, 
 Переносная для Windows для одного переносного диска/флешки - флешка или переносной диск с программой подключаются к любому компьютеру с Windows и позволяют работать в программе без ограничений. 
 Коммерческая лицензия для Windows/Mac на один компьютер для коммерческого использования программы.

Награды 
Программа два раза участвовала в конкурсе «Софт года» проводимым Софт@Mail.Ru. В 2007 году заняла 3 место в номинации «Поддержка», 6 места в номинациях «Интерфейс» и «Справка», 7 места в номинациях «Дизайн», «Функциональность», «Технологии», 8 место в номинации «Веб-сайт» (всего участвовало 318 программ). В 2009 году заняла 2 место в номинации «Дом и семья» и попала в «топ 10» финалистов с седьмым местом (из 70 финалистов).

По результатам исследования "Рынок генеалогии в России" за 2019 год (проводится генеалогическим порталом VGD.ru) Древо Жизни является самой используемой среди программ для составления генеалогического древа: https://vgd.ru/research/

См. также 
 GRAMPS
 Family Tree Builder

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Генеалогия на бескрайних просторах Интернета 
 Генеалогическое древо на компьютере Softkey.info
 В поисках семейных корешков  Компьютерные вести
 Теория происхождения видов, родов и отдельно стоящих персон SoftSearch

Генеалогическое программное обеспечение
Программное обеспечение, разработанное в 2002 году
Программное обеспечение для Windows
Shareware